Шухардт () — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Бернгард Шухардт (1823-†) — прусський лікар, автор низки наукових праць з медицини.
 Вальтер Гервіг Шухардт — німецький археолог та історик античності, син Карла Шухардта.
 Гуго Шухардт (1842—1927) — німецький філолог, фахівець із романських та палеоіспанських мов, критик молодограматизму.
 Йоганн Крістіан Шухардт (1799—1870) — німецький письменник, історик мистецтва.
 Карл Шухардт (1859—1943) — німецький археолог, фахівець з доісторичної історії Європи, який вивчав Еберсвальдський скарб.

Німецькі прізвища